Ла Меса Бланка има више значења:

 Ла Меса Бланка (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Меса Бланка (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику